Carmen Thalmann – sciatrice alpina austriaca
 Ernst Thälmann – politico, operaio e attivista tedesco
 Gaëlle Thalmann – calciatrice svizzera
 Sophie Thalmann – modella francese